Санторо (Santoro) — фамилия итальянского происхождения, широко распространена в Южной Америке

Носители 
 Санторо, Андреа (1945—2006) — итальянский священник.
 Санторо, Винченцо (1886—1943) — итальянский куриальный прелат и ватиканский сановник.
 Санторо, Клаудио (1919—1989) — бразильский композитор.
 Санторо, Мигель Анхель (род. 1942) — аргентинский футбольный вратарь и тренер.
 Санторо, Родриго (род. 1975) — бразильский актёр.
 Санторо, Фабрис (род. 1972) — французский теннисист.